Koinos ( von ; ) war ein griechischer Personenname, der hauptsächlich in Makedonien gebräuchlich war.

Personen:
 Koinos (König), Sohn des Karanos, zweiter König von Makedonien
 Koinos (General), Sohn des Polemokrates, General von Alexander dem Großen
 Koinos (Satrap), Statthalter Alexander des Großen in Susa
 Koinos (Maler), Maler unbestimmter Zeit
 Koinos (Gemmenschneider), Gemmenschneider in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Koinon
 Koine